de Duitse naam van de Poolse stad Jawor
 het hierom gelegen voormalige hertogdom Jauer